Cashville Takeover — мікстейп американських реперів Young Buck, C-Bo, $o$a da Plug, дуету 615 та реп-гурту Outlawz, гостом якого став DJ Rip. Є першим релізом, записаним з усіма артистами, підписаними на Cashville Records. Мікстейп видали як інтернет-реліз 3 лютого 2009 р. 

Для підтримки альбому Outlawz і Бак мали вирушити у тур Європою Tupac Still Breathing, однак його скасували через проблеми з менеджментом гурту.

Список пісень

Посилання 

Альбоми Young Buck